Зеленого́рск — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Зеленогорск — город в Красноярском крае.
 Зеленогорск — посёлок в Моркинском районе республики Марий Эл.
 Зеленогорск — город, муниципальное образование в Курортном районе города Санкт-Петербурга.

Другое 
 Зеленогорск — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Зеленогорск — просторечное название посёлка Зеленогорского Кемеровской области.

См. также 
 
 
 Зеленогорье
 
 Зеленоградск